Schalk Burgerstraat, straat in Amsterdam (Oost)
 Schalk Burgerstraat, straat in Den Haag (Centrum)
 Schalk Burgerstraat, straat in Rotterdam (Feijenoord)

Voorts is er een Schalk Burgerstraat in Leeuwarden en Tilburg en een Schalkburgerstraat in Hengelo (Ov).